Dorotea Vilemína Sasko-Zeitzská (20. března 1691, Zeitz – 17. března 1743, Kassel) byla sňatkem hesensko-kasselská lankraběnka.

Život 
Dorotea Vilemína se narodila jako dcera vévody Mořice Viléma Sasko-Zeitzského a jeho manželky Marie Amálie, dcery kurfiřta Fridricha Viléma I. Braniborského. V roce 1710 zemřel poslední z Dorotiných sourozenců, byla tak po otcově smrti posledním členem sasko-zeitzského rodu.

Dorotea se v Zeitzu 27. září 1717 provdala za hesensko-kasselského lankraběte Viléma VIII. (1682–1760). Britská královna Karolina z Ansbachu napsala orleánské vévodkyni, že lankraběnka byla ošklivá a měla zvláštní hlavu.

Dorotea Vilemína duševně onemocněla a po roce 1725 se již neobjevovala na veřejnosti. Novou první dámou u dvora se ještě za Doroteina života stala favoritka lankraběte, Barbara Christine von Bernhold, kterou lankrabě jmenoval hraběnkou Bernold z Eschau.

Potomci 
Dorotea Vilemína měla s Vilémem tři děti:

 1. Karel (21. 8. 1718 Kassel – 17. 10. 1719 tamtéž)
 2. Fridrich II. Hesensko-Kasselský (14. 8. 1720 Kassel – 31. 10. 1785 tamtéž), lankrabě hesensko-kasselský od roku 1760 až do své smrti
 I. ⚭ 1740 britská princezna Marie Hannoverská (5. 3. 1723 Londýn – 14. 2. 1772 Hanau)
 II. ⚭ 1773 Filipína Braniborsko-Schwedtská (10. 10. 1745 Schwedt – 1. 5. 1800 Berlín)
 3. Marie Amálie (7. 7. 1721 Kassel – 19. 11. 1744 tamtéž), svobodná a bezdětná

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Hesensko-Kasselští
Saské vévodkyně
Hesensko-kasselské lantkraběnky
Narození v roce 1691
Narození 20. března
Narození v Zeitzu
Úmrtí v roce 1743
Úmrtí 17. března
Úmrtí v Kasselu
Ženy